13 Biełozierski Pułk Piechoty Generał-Feldmarszałka Księcia Wołkońskiego (ros. 13-й пехотный Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 6 grudnia 1706 za panowania cara Piotra I Wielkiego, rozformowany w 1918.

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej. Podczas bitwy o Warszawę we wrześniu 1831r. pułk brał udział w ataku na Redutę Ordona. Szczątki jego żołnierzy odnaleziono na stanowisku archeologicznym na Reducie.

Święto pułkowe: 6 grudnia (rocznica sformowania). Dyslokacja w 1914: Łomża (Ломжа).

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 6 Korpus Armijny (6 АК, 6 армейский корпус), Łomża
 4 Dywizja Piechoty (4-й пехотной дивизии), Łomża
 1 Brygada Piechoty, Łomża
 13 Biełozierski Pułk Piechoty - (13-й пехотный Белозерский полк), Łomża.
Na cmentarzu w Działoszynie (pow. wieluński, woj. łódzkie) znajduje się żeliwny pomnik. Pochowano tu oficera 13 Biełozierskiego Pułku Piechoty Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Herzoga Heskiego - podpułkownika Fiodora Stiepanowicza Sozanowicza (5 lutego 1829 – 28 sierpnia 1867).

Bibliografia
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=518 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego
Wojsko w Łomży